Фен может означать:
 Фен — прибор, выдающий направленный поток нагретого воздуха, служит для сушки волос.
 Фен — элементарный, дискретный, генетически обусловленный признак, выделяемый в фенотипе данной особи.
 Фен — старое название бензола.
 Фен — сленговое название фенамина.
 ФЕН — факультет естественных наук.
 Паяльный фен
 Строительный фен

Персоналии 
 Фен, Густав (1892—1945) — генерал танковых войск вермахта гитлеровской Германии во время Второй мировой войны.
 Фен, Крис (род. 1973) — музыкант, известен как перкуссионист и бэк-вокалист группы Slipknot, а также как бас-гитарист Will Haven.
 Фен, Сверре (1924—2009) — норвежский архитектор.

См. также 
 Фён — тёплый ветер, дующий вниз по склонам гор.
 FEN — нотация Форсайта—Эдвардса () для записи шахматных диаграмм.
 Тепловентилятор
 Сушилка для рук